Понятието Аахенски мирен договор може да се отнася за:

 Аахенски мирен договор (1668), сключен в края на Деволюционната война;
 Аахенски мирен договор (1748), сключен в края на Войната за австрийското наследство.

Аахен е град в западна Германия, близо до границата с Нидерландия. На френски и английски език е познат като Екс-ла-Шапел.

Пояснителни страници